Silezisch kan verwijzen naar:
Silezië, een streek in Centraal Europa;
Woiwodschap Silezië, een woiwodschap in Polen;
Silezië (provincie), een historische provincie van Pruisen;
Silezisch (Slavische taal) (Duits: Wasserpolnisch, Schlonsakisch, Slawoschlesisch), een Slavische streektaal gesproken in Silezië;
Nedersilezisch (Duits: Böhmisch-polnisch; Oderwendisch), een in de 19e eeuw uitgestorven dialectgroep binnen het Slavische Silezisch;
Silezisch Duits (Duits: Schlesisch), een West-Germaanse streektaal binnen de Oostmiddelduitse dialectgroep, tegenwoordig voornamelijk gesproken in Saksen;
Hoogsilezisch (Duits: Oberschlesisch), een vooroorlogs dialect binnen het Silezisch Duits.